Олд Мейн () — названия зданий в некоторых учебных заведениях США.

  — в Аризонском университете.
 Олд Мейн — в Вайомингском университете.
  — в университете Западного Вашингтона.
  — в Государственном университете Майнот.
 Олд Мейн — в университете Северной Дакоты.

См. также 
 Мейн